23-й выпуск  Гран-при Наций () — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 23 сентября 1956 года (по сравнению с прошлыми годами, дистанцию сократили более чем на 40 километров) по маршруту Версаль—Лез-Эссар-ле-Руа—Ла-Вильнев-ан-Шеври—Сент-Арну-ан-Ивелин—Сен-Реми-ле-Шеврёз—Версаль—Париж (с финишем на «Парк де Пренс»). Победу, четвёртый год подряд, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль. Его главный соперник Жерар Сент упал на трассе и в итоге стал шестым. Стартовало 23 велогонщика, не финишировало двое (Жан-Клод Аннаер и Франсис Сигуэнца).

Результаты

Литература 
 , 24 septembre 1956

Ссылки 
 Гран-при Наций 1956 на FirstCycling
 
 
  

1956 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1956 году
Сентябрь 1956 года